El término Tavrichanka ,  puede referirse a:

Tavrichanka (Alshéyevski, Bashkortostán), localidad del raión Alshéyevski de la república de Bashkortostán, en Rusia; 
Tavrichanka (Davlekánovo, Bashkortostán), localidad del raión de Davlekánovo de la república de Bashkortostán, en Rusia; 
Tavrichanka (Primorie), localidad del krai de Primorie, en Rusia; 
Tavrichanka (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia; o
Tavrichanka (Ucrania), localidad del Raión de Kajovka de la Óblast de Jersón, en Ucrania.